La lettrice può riferirsi a diverse opere:

Pittura
La lettrice, dipinto di Pierre-Auguste Renoir.
La lettrice, dipinto di Jean-Honoré Fragonard.
La lettrice, dipinto di Federico Faruffini.
La lettrice, dipinto di Francesco Netti.
La lettrice, dipinto di Jan Vermeer.
La lettrice, dipinto di Mosè Bianchi.

Letteratura
La lettrice, libro di Annie François.
La lettrice, libro di Raymond Jean.

Cinema
La lettrice, film di Michel Deville.